Attell ist der Familienname folgender Personen:
 Abe Attell (1884–1970), US-amerikanischer Boxer
 Monte Attell (1885–1958), US-amerikanischer Boxer